И́ван Ме́нцель (; ) — венгерский футболист, чемпион Олимпийских игр Мехико 1968.

Биография 
Заниматься футболом начал в 1953 г. в возрасте 12 лет в клубе города Шалготарян . Играл за клубы высшей лиги национального чемпионата, четырежды становился бронзовым призёром национального первенства (1964, 1966, 1968, 1970/1971). В 1968 г. в составе сборной стал победителем летних Олимпийских игр в Мехико.

По окончании карьеры игрока работал на машиностроительных заводах Шальготарьяне.

Примечания

Литература 
 Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon. Budapest: Datus. 2000. ISBN 963 00 5577 5

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Татабанья»
Игроки ФК «Вашаш»